Die Singapur Open 2005 im Badminton fanden vom 27. Juni bis zum 3. Juli 2005 in Singapur statt.

Preisgeldverteilung

Sieger und Platzierte

Finalergebnisse

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 Die Singapur Open 2005 auf tournamentsoftware.com

2005
World Badminton Grand Prix 2005